Strijkkwartet nr. 12 (Beethoven)
 Strijkkwartet nr. 12 (Dvořák)
 Strijkkwartet nr. 12 (Holmboe)
 Strijkkwartet nr. 12 (Sjostakovitsj)
 Strijkkwartet nr. 12 (Villa-Lobos)
 Strijkkwartet nr. 12 (Weinberg)